Sceaux ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Sceaux, Stadt im Département Hauts-de-Seine
 Sceaux (Yonne), Commune déléguée im Département Yonne
 Sceaux-d’Anjou, Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Sceaux-du-Gâtinais, Gemeinde im Département Loiret
 Sceaux-sur-Huisne, Gemeinde im Département Sarthe

Siehe auch:
 Arrondissement de Sceaux, ehemaliges Arrondissement im ehemaligen Département Seine
 Sceau-Saint-Angel, Gemeinde im Département Dordogne
 Sceau